Angelokastro ist der Name mehrerer Orte in Griechenland:
 einer Kleinstadt am Golf von Arta, seit 2011 ein Ortsteil von Agrinio, siehe Angelokastro (Akarnanien)
 einer Burg auf Korfu, siehe Angelokastro (Korfu)
 ein Ort im Arachneo-Gebirge, siehe Angelokastro (Korinth)